Bierzo puede hacer referencia a:
 la comarca de El Bierzo, en la provincia española de León;
 uno de los nombres comunes de Betula pendula;
 los bierzos, paños de lienzo blanco que se elaboraban en Bembibre y en la merindad de Cornatel, España.